Serranito steht für:

 Serranito (Bocadillo), Gericht der andalusischen Küche
 Serranito (Stierkämpfer) (Künstlername von Hilario González Delgado; 1883–1908), spanischer Stierkämpfer
 Serranito (Gitarrist) (Künstlername von Víctor Luis Monge Fernández; * 1942), spanischer Gitarrist